Németország
Brüggen, település Észak-Rajna-Vesztfáliában
Brüggen, település Alsó-Szászországban